Henckel bezeichnet

 die Adelsfamilie Henckel von Donnersmarck

Henckel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander-Paul Henckel (1872–1927), russischer Biologe und Hochschullehrer
 Antonius Jacobus Henckel (1668–1728), deutscher Theologe
 Frithjof Henckel (* 1950), deutscher Ruderer

 Joachim Friedrich Henckel (1712–1779), deutscher Chirurg und Militärarzt
 Johann Friedrich Henckel (1678–1744), deutscher Arzt, Mineraloge, Metallurg und Chemiker
 Johann Otto Henckel (1636–1682), deutscher evangelischer Theologe
 Karl Henckel (1881–1950), deutscher Maler 
 Karl Otto Henckel (1899–1984), deutscher Anatom, Anthropologe und Rassentheoretiker
 Robert Henckel (1877–1946), deutscher Bildhauer und Maler
 Susanne Henckel (* 1965), Staatssekretärin im Bundesministerium für Digitales und Verkehr
 Wilhelm Henckel (1825–1910), deutscher Buchhändler, Übersetzer, Verleger und Publizist
 Wolfram Henckel (* 1925), deutscher Jurist, Hochschullehrer an der Universität Göttingen

Siehe auch: 
 Henkel
 Henckell